Le mot clavier peut avoir plusieurs significations :

Nom commun 
 Historiquement, le mot clavier désignait un cercle ou anneau de métal auquel plusieurs clefs étaient accrochées. Ce sens aujourd’hui plutôt obsolète est à l’origine de l’actuel patronyme Clavier.
 Le clavier est un organe d'entrée muni de touches, qui permet de saisir des informations (texte ou chiffres). On le retrouve notamment sur les appareils suivants :
 les machines à écrire ;
 les calculatrices mécaniques (le clavier n'a pas été le seul type d'inscripteur sur ces machines) ;
 les calculatrices électroniques ;
 les ordinateurs où le clavier est un périphérique informatique ;
 les téléphones où le clavier permet de composer le numéro du correspondant ou de rédiger des messages ;
 les systèmes d'alarme où le clavier permet de composer le numéro du code de commande de mise en service ou au repos du système;
 les instruments à clavier, ou « claviers », permet de jouer les différents notes (piano, orgue, synthétiseur, etc.).
Article spécifique pour les claviers d’orgue.
 Le clavier peut être virtuel, affiché sur un écran tactile, ou projeté sous forme d'image sur un bureau ou un tableau blanc. La position des doigts de l'opérateur, ou d'un stylet, est repérée par des méthodes électrostatiques, acoustiques, ou optiques.
 Par métonymie, on utilise parfois le mot clavier pour désigner son utilisateur : le claviériste.

Étymologie 
Dérivé avec suffixation -ier* du radical latin clavis (signifiant clef).

Toponyme 

 Clavier, commune belge de la province de Liège ;
 Claviers, commune française située dans le département du Var.

Patronyme 

 Alain Clavier (1929-1998), compositeur français ;
 Christian Clavier (né en 1952), acteur français ;
 François Clavier (né en 1953), acteur, metteur en scène et professeur français de théâtre ;
 Honoré Clavier (1810-1883), homme politique français ; 
 Jérôme Clavier (né en 1983), sportif français ;
 Paul Clavier (né en 1963), philosophe français ;
 Stéphane Clavier (né en 1955), réalisateur français.

Divers 

 Clavier, une sculpture d'Anatoly Viatkine installée à Iekaterinbourg, en Russie.

Voir aussi 
 Keyboard, un magazine qui traitait à l'origine les instruments à clavier électronique et les claviéristes

Notes et références 

Patronyme français